Петорка:

 Петорка — посёлок в Чили. Административный центр одноимённой коммуны.
 Петорка — провинция в Чили в составе области Вальпараисо.